Esponja, en Wikipedia, puede referirse a:
 Porifera (o esponjas de mar), filo de animales acuáticos.
 La esponja de baño, tipo de esponja para higienizarse durante el baño.
 El estropajo (utensilio), tipo de esponja para fregar la vajilla.

Enlaces externos